Гай Семпроній Тудітан () — преномен, номен і когномен діячів Стародавнього Риму з роду нобілів Семпроніїв, його гілки Тудітанів:
 Гай Семпроній Тудітан — претор 197 року до н. е.
 Гай Семпроній Тудітан — децемвір 146 року до н. е.
 Гай Семпроній Тудітан — консул 129 року до н. е.

Див. також 
 Семпронії